Perses () es un nombre griego que puede referirse a:

 Personajes de la mitología griega:
 Perses, un titán 
 Perses, hijo de Andrómeda y Perseo, que dio nombre a los persas.
 Perses, un hijo de Helios y la oceánide Perseis.

 Personajes históricos:
 Perses, el hermano de Hesíodo.
 Perses, poeta epigrámatico tebano o macedonio.